«Zoo Station» — песня ирландской рок-группы U2. Титульная композиция альбома Achtung Baby (1991), на котором группа переосмыслила себя в музыкальном плане, добавив к своему звучанию элементы альтернативного рока, индастриала и электронной танцевальной музыки. Размещая «Zoo Station» первым номером, музыканты закладывали цель представить слушателям свой новый саунд, наполненный индастриальной перкуссией, многослойными искажёнными гитарами и вокалом. Точно так же тексты песен альбома предвосхищают новые стремления и ожидания группы. Вступление, включающее «взрыв» перкуссии и нисходящее глиссандо гитарного хука, должно было сбить слушателя с толку — подтолкнуть его к мысли, что его стереосистема сломана или что это не новый альбом U2 вовсе.

Текст «Zoo Station» был навеян сюрреалистической историей о Берлине времён Второй мировой войны, которая была рассказана вокалисту группы — Боно, когда ночная бомбёжка повредила зоопарк, тем самым позволив животным выбраться наружу и бродить по развалинам города. Также, отчасти, фронтмен был вдохновлен самой атмосферой городской железнодорожной станции «Зоологический Сад» и использовал её как метафору воссоединения Германии. «Zoo Station» исполнялась в качестве открывающего номера во время всех концертов турне Zoo TV Tour. Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков, многие из которых проанализировали её как воплощение переосмысления группы.

Запись 
После напряжённых сессий в берлинской студии Hansa Tonstudio в конце 1990 года U2 предприняли вторую попытку поработать над материалом для альбома Achtung Baby — отправившись в Дублин в 1991 году. Там группа арендовала особняк «Эльсинор», расположенный возле моря, за  фунтов в месяц. Музыканты долго бились над песней, впоследствии ставшей известной под названием «Lady With the Spinning Head» (и выпущенной в качестве би-сайд), из которой появились три других трека: «Zoo Station», «Ultraviolet (Light My Way)» и «The Fly». По мере продвижения работы группа решила записать «Zoo Station» в более индастриальном ключе, нежели её прародительницу — «Lady With the Spinning Head».

Свой законченный вид «Zoo Station» получила ближе к концу сессий, когда звукорежиссёр Флад микшировал трек и добавлял искажение звучанию ударных. На музыкальное направление песни в значительной степени повлияла продюсерская команда диска — Даниэль Лануа, Брайана Ино и Флад. Фронтмен группы, Боно, был недоволен своим вокалом с самого начала записи пластинки, поэтому обратился к продюсерам со словами: «Давайте просто попробуем что-то, что представит меня с совершенно иной стороны». После того, как они исказили его голос, чтобы он звучал так, как будто доносился из мегафона, Боно принял решение спеть в совершенно другой ипостаси, так как этот эффект придавал его вокалу другое «эмоциональное настроение». Флад свёл финальную версию трека с помощью Шеннона Стронга. Вместе с Робби Адамсом Стронг также помогал Флуду с инженерной работой. Во время работы над композицией Лануа записал для неё дополнительную гитарную партию, лично сыграв на инструменте.

Посредством Achtung Baby музыканты стремилась восстановить некоторые из своих дадаистских амплуа и сценических фиглярств, с которыми балова́лись в конце 1970-х, будучи подростками. В 1980-х U2 отказались от этих идей в пользу более серьёзных тем. Однако при работе над новым альбомом группу больше не интересовало создание песен с очевидным смыслом. Так, текст «Zoo Station» был вдохновлён сюрреализмом рассказа о Берлине времён Второй мировой войны, услышанным Боно: после ночной бомбёжки из городского зоопарка сбежали населявшие его животные, выбравшись сквозь разрушенную стену. На следующее утро носороги, пеликаны и фламинго стали бродить по окрестностям, пока люди разбирали завалы. Помимо этого, Боно был вдохновлён атмосферой само́й железнодорожной станции «Зоологический Сад», также известной как , главным транспортным узлом Западного Берлина. Она получила печальную известность как излюбленное место скопления наркоторговцев, проституток и сутенёров, карманников и бомжей, особенно в период до воссоединения Германии, когда ею управляла восточногерманская железнодорожная компания. Он сравнивал песню с этой станцией, подчёркивая, что «она создавалась в качестве вступительного трека, [и в ней] звери вырываются наружу из своих клеток», и подразумевал использование зоопарка в качестве метафоры. Боно черпал вдохновение у этой станции, так как она представляла собой Европу на распутье.

Во время записи альбома Ино создал несколько прототипов песни. По словам Эджа, эти непохожие друг на друга миксы помогли группе создать финальную версию композиции. Одна из этих ранних версий впоследствии была выпущена под названием «Bottoms (Watashitachi No Ookina Yume)» в качестве бонусного трека к промо-релизам экспериментального альбома Original Soundtracks 1 (1995) в Великобритании и Японии, стороннего проекта Брайана Ино и U2, выпущенного последними под псевдонимом Passengers, а также на некоторых версиях сингла «Miss Sarajevo» с этой же пластинки. «Bottoms (Watashitachi No Ookina Yume)» представляет собой инструментальный трек, описанный Эджем как «сумасшедший». Гитарист добавлял: «„Bottoms“ был записан в Японии — мы просто скомпоновали этот микс. Иногда [на выходе] может получиться что-то совершенно особенное».

Хотя песня «Zoo Station» не выпускалась в качестве сингла, она была включена в промо-материал, выпущенный на 12-дюймовой пластинке, для продвижения Zoo TV Tour в Северной Америке, а также в студийные версии и ремиксы сингла «Lady with the Spinning Head».

Содержание 

Будучи открывающим треком альбома, ставшим для группы глобальным переосмыслением, «Zoo Station» является своеобразной вводной в новое звучание U2. Песня включает многослойные искажённые гитары и вокал, а также перкуссию с индастриальным оттенком. Ирландский рок-журналист Билл Грэм ссылается на альбом Дэвида Боуи Low в качестве наиболее повлиявшего на саунд песни «Zoo Station», которую он назвал «новым брендом глэм-рока» со «спартанскими ритмами и внезапными проблесками мелодии».

Песня была записана в размере  с темпом 130 ударов в минуту, однако во вступлении композиции только один элемент, звуковая текстура, похожая на маримбу, воспроизводится в стандартном музыкальном размере. Этот звук, который сравнивался с тиканьем часов, был достигнут путём звукоизвлечения гитарной струны Ре ниже порожка и . Во второй половине третьей доли появляется отличительный гитарный рифф композиции — нисходящее глиссандо с эффектом дисторшна. Глиссандо опускается на октаву ниже, на интервал в большую секунду, прежде чем вернуться обратно. После того, как рифф воспроизводится во второй раз, раздаётся «взрыв» перкуссии, который звучит дважды во время четвертой доли каждого второго такта. Этот перкуссионный звук, сыгранный Фладом, звучит в третий раз чуть раньше, будучи сыгранным на второй доле. Затем начинают звучать ударные, прежде чем остановиться и начать снова. Как и гитарный саунд песни, тембр барабанов заметно отличается от предыдущих песен U2, поскольку он демонстрирует «холодный, обработанный звук, что-то вроде ударов по консервной банке». Среди многослойных гитарных партий вступает бас, звучащий во вступлении и куплетах, линия которого состоит из повторяющихся нот Соль и Ля, имитирующих восходящую часть гитарного риффа после того, как глиссандо перешагивает октаву. После того, как начинает звучать бас, песня обретает грув, звучащий на всём её дальнейшем протяжении. На отметке 0:45 последовательность аккордов меняется. Через пятнадцать секунд песня возвращается к предыдущей последовательности аккордов, и вступление заканчивается.

По словам Эджа, некоторые звуки во вступлении, напоминающие клавишные инструменты, на самом деле были сыграны им на гитаре. Басист группы Адам Клейтон так отзывался о вступлении песни: «Когда люди ставили пластинку, мы хотели, чтобы их первой реакцией было либо „этот винил испорчен“, либо „это не может быть новым альбомом U2, произошла какая-то ошибка“. Итак, мы имели довольно эффектное растянутое вступление, в котором вы абсолютно не понимаете, что слушаете». В свою очередь, писатель Эльбин Зэк в своей книге «» говорил о вступлении следующее: «Прежде чем начинают звучать слова, одни лишь звуки предупреждают слушателя о том, что группа перешла на новую территорию выразительности».

После вступления песня принимает стандартную куплетно-припевную форму. Первый куплет начинается через минуту после начала песни, когда Боно объявляет: «Я готов, я готов к веселящему газу». Во время куплетов он поёт, по большей части, в среднем и низком регистрах, а его вокал сильно искажается , которая убирает нижнюю часть звука и «выхолащивает» голос музыканта. Обработка также привносит в его голос эффект переменного качества звучания. Гитарное глиссандо продолжает звучать на протяжении всех куплетов. Первый припев начинается в 1:44 — музыка отражает смену последовательности аккордов, так же как и в последних 15 секундах вступления. Во время припева басовая линия становится более динамичной, воспроизводя нисходящие  Соль-Фа♯-Ре-До-Ре-До-Ля-Соль-Ля, прежде чем возобновить изначальный паттерн — Соль и Ля. Многослойный вокал Боно также становится более динамичным в припевах, демонстрируя технику как «открытого горлового» пения, так и монотонной декламации, которые звучат как в обработанном, так и в необработанном виде.

Наряду с представлением нового звучания группы песня открывает альбом как заявление о её намерениях. С лирической точки зрения предлагаются новые ожидания и аппетиты (), а также готовность отбросить осторожность и рискнуть (). В некоторых строчках, особенно во время бриджа перед финальным припевом, одноимённая станция метро используется в качестве метафоры времени: . Боно считает, что его первый ребенок, родившийся в 1989 году, сильно повлиял на Achtung Baby, как и вторая беременность его жены во время записи альбома в 1991-м. По словам музыканта, его дети оказали воздействие на строки из первого куплета: .

Отзывы и наследие 
После релиза на Achtung Baby «Zoo Station» получила высокую оценку многих критиков. Так, Стив Морс из The Boston Globe отмечал, что в этой песне «звуковые атаки сочетаются с мечтательно звучащим обработанным вокалом, напоминающим психоделию The Beatles». Обозреватель газеты Orlando Sentinel назвал песню «раскалённой», похвалив смещение вокала Боно на второй план, что позволило привлечь больше внимания «новообретённому разнообразию» гитарных партий Эджа. Редакции BBC Music понравился «гитарный шквал и электроника Эджа», создающие «плотный и неотразимый звук», отметив, что «Zoo Station» был одним из треков, в котором стратегия «создает настроение, а не прилипчивые мелодии». В свою очередь, Джон Парелес из The New York Times заявил, что песня «провозглашает об изменении [звука U2], начиная с металлического лязга, гудящего гитарного слайда и повторяющегося электронного скрипа — [в ней абсолютно нет] ничего воздушного». Он также отметил, что голос Боно «замаскирован электроникой, а старый стиль группы сменился напористой басовой линией и ударным топотом, хотя в этой песне U2 всё же не смогли устоять перед более мелодичными интерлюдиями [на её общем плане]».

Рецензент журнала Rolling Stone похвалил гитарный стиль Эджа, сравнив его с ритм-инструментом, «повторяющим тёмную, жужжащую фразу, которая задаёт ритм [всему остальному]». Обозреватель портала Allmusic также отозвался о композиции в положительном ключе, отметив, что «в тексте Боно есть несколько смысловых пластов» и что к концу трека, как песня, так и группа буквально «воспаряют» над землёй. В свою очередь, музыкальный журналист Грег Кот из газеты Chicago Tribune сравнил вступление «Zoo Station» с «попыткой превзойти Ministry [на их же поле]» ссылаясь на «лязгающую, словно металлом об метал, перкуссию и изрыгающие пламя гитары». Он подчеркнул, что «грубое [по звучанию] вступление» песни, задающее направление всему остальному альбому, по своему воздействию может сравниться лишь со звуком гитары напоминающим «скрежет ногтей по школьной доске» из песни «Hey Hey, My My (Into the Black)» Нила Янга — титульного трека альбома Rust Never Sleeps. В 2006 году «Zoo Station» была включена в альманах «1001 Songs: The Great Songs of All Time and the Artists, Stories and Secrets Behind Them», наряду с ещё шестью песнями U2.

В 2002 году песня «Zoo Station» прозвучала в саундтреке британской комедийной драмы «Мой мальчик». В одной из сцен этого фильма главный герой, Уилл (Хью Грант), включает песню погромче чтобы показательно проигнорировать Маркуса (Николас Холт), мальчика звонящего в дверь, подталкивая его трезвонить в унисон с ритмом мелодии.

В 2011 году песня была перепета американской индастриал-рок-группой Nine Inch Nails, одной из образующих команд этого жанра, для трибьют-альбома AHK-toong BAY-bi Covered.

Концертные исполнения 

Публичный дебют «Zoo Station» состоялся на первом концерте Zoo TV Tour 29 февраля 1992 года в Лейкленде, штат Флорида, впоследствии она использовалась в качестве вступительной песни на каждом из 156 шоу этого гастрольного тура. Во время исполнения композиции Боно выходил на сцену в чёрной коже — в образе одного из придуманных им архетипов по имени «The Fly», появляясь перед зрителями на фоне гигантского экрана с сине-белыми . При этом, зачастую, музыкант двигался на подмостках имитируя гусиную походку. Эдж описывал визуальные образы, отображаемые на экранах во время исполнения песни в контексте  — общей идее для всего турне, в котором высмеивалось телевидение и чрезмерная стимуляция чувств зрителя: «„Zoo Station“ — это четыре минуты ни настроенного ни на один канал телевизора, тем не менее он демонстрирует вам телепомехи и „шыпение“, а также почти-что телевизионную картинку».

«Zoo Station» не исполнялась во время последующих гастрольных туров U2 — PopMart Tour и  — однако, она вернулась в концертные сет-листы группы в период турне . Эта песня чаще всего исполнялась во время первого выхода на бис, наряду с другими песнями эпохи Achtung Baby/Zoo TV, как часть мини-сета, отдающего дань уважения этому периоду карьеры коллектива. В последний раз «Zoo Station» исполнялась в живую в ноябре 2006 года, после этого она не исполнялась на концертах вплоть до 24 сентября 2015 года, где её отыграли в рамках турне .

Живые исполнения песни фигурируют на концертных видео Zoo TV: Live from Sydney и Vertigo: Live from Chicago. Также, концертная версия композиции, записанная во время турне Vertigo Tour была выпущена в качестве би-сайда на  песни .

Примечания

Литература

Ссылки
 
Текст и список концертных исполнений «Zoo Station» на сайте U2.com

Песни U2
Песни, спродюсированные Даниэлем Лануа
Песни о Берлине
Песни 1991 года